Beweging (natuurkunde), een verplaatsing in de ruimte door de tijd
 Dynamiek (beweging)
 Lichaamsbeweging, in de levenswetenschappen en geneeskunde door interne prikkels veroorzaakte verplaatsing van lichaam en lichaamsdelen
 Locomotie, de actieve beweging of voortbeweging van een organisme
 Beweging (sociologie), in de sociale en geesteswetenschappen een groep mensen of door hen uitgevoerde activiteiten op basis van een bepaald politiek doel of een levensovertuiging
 De Beweging, letterkundig tijdschrift  (1905-1919).
 Beweging (tijdschrift), blad van de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte, 1936-2010.